Anastasi I Dicor (c. 430 - 518), emperador romà d'Orient (491 - 518) 
 Anastasi I d'Antioquia, patriarca d'Antioquia vers el 559 o el 561 
 Anastasi I de Roma, bisbe de Roma (399-401)